Уильям Уиллингем () — американский автор комиксов, наиболее известный как создатель серии Fables.

Родился в 1956 году в  (Виргиния). Во время военной карьеры отца семья жила на Аляске, а после три года в Германии. Билл является лауреатом таких премий как  (2008) и Eisner Award (2009).

Работы

Примечания 

Писатели США
Деятели искусства США
Fables
Лауреаты премии Айснера лучшему писателю